Японская соккер-лига 1985/1986 Дивизион 2 — 14-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 2.

Турнирная таблица

Первый этап

Восток

Запад

Второй этап

Promotion Group

Relegation Group East

Relegation Group West

7-12 Playoff

См. также 
 Чемпионат Японии по футболу 1985/1986

Ссылки 
 RSSSF

Япония
Япония
1985
Спорт в Японии в 1985 году
Спорт в Японии в 1986 году